Sandy & Junior — dupla musical 
Sandy & Junior (série) 
Sandy & Junior (2001) — álbum lançado pela dupla homônima
Sandy & Junior (2006) — último álbum lançado pela dupla homônima

Desambiguações de música